Оирасэ (река) () — река в Японии в префектуре Аомори на острове Хонсю. 
 Оирасэ () — посёлок в Японии